Il singolare del Sicilia Classic Mancuso Company Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Adrian Ungur ha battuto in finale Albert Ramos Viñolas 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Carsten Ball (primo turno)
  Kevin Anderson (ritiro a causa di un infortunio al perone destro)
  Iván Navarro (quarti di finale)
  Harel Levy (primo turno)

 Xavier Malisse (ritiro)
 Flavio Cipolla (secondo turno, ritiro)
 Martin Fischer (primo turno)
 Flavio Cipolla (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Sicilia Classic Mancuso Company Cup 2009